Alexandria è il nome di varie città nel mondo, generalmente anglofone. In italiano è traducibile come Alessandria.

Geografia

Afghanistan 
 Alessandria sull'Oxus – Nome originale del sito di Ai-Khanum

Armenia 
 Alexandropol – Nome fino al 1924 della città di Gyumri

Australia 
 Alexandria – Comune del Nuovo Galles del Sud
 Alexandria – Comune del Territorio del Nord
 Alexandria – Comune del Victoria

Brasile 
 Alexandria – Comune del Rio Grande do Norte (Nord-Est)

Canada 
 Alexandria – Comune della Columbia Britannica
 Alexandria – Comune dell'Ontario

Egitto 
 Alexandria – Traslitterazione latina più usata per la città di Alessandria d'Egitto

Grecia 
 Alexandreia – Comune della prefettura dell'Emazia (Macedonia Centrale)
 Alessandropoli (Alexandroupoli) – Città della prefettura di Evros (Macedonia orientale e Tracia)

Italia 
 Alessandria – Città piemontese capoluogo dell'omonima provincia
 Alessandria del Carretto – Comune calabrese in provincia di Cosenza
 Alessandria della Rocca – Comune siciliano in provincia di Agrigento

Palestina 
 Alexandrium – Antico sito fortificato della Cisgiordania

Regno Unito 
 Alexandria – Comune della Scozia

Romania 
 Alexandria – Comune capoluogo del distretto di Teleorman

Stati Uniti 
 Alexandria – census-designated place  della Contea di Calhoun, Alabama
 Alexandria – capoluogo della Contea di Hanson, Dakota del Sud
 Alexandria – città della Contea di Madison, Indiana
 Alexandria – capoluogo della Contea di Campbell, Kentucky
 Alexandria – capoluogo della Parrocchia di Rapides, Louisiana
 Alexandria – città della Contea di Douglas, Minnesota
 Alexandria – città della Contea di Clark, Missouri
 Alexandria – villaggio della Contea di Thayer, Nebraska
 Alexandria – città della Contea di Grafton, New Hampshire
 Alexandria – township della Contea di Hunterdon, New Jersey
 Alexandria – città della Contea di Jefferson, New York
 Alexandria – villaggio della Contea di Licking, Ohio
 Alexandria – borough della Contea di Huntingdon, Pennsylvania
 Alexandria – città della Contea di DeKalb, Tennessee
 Alexandria – città indipendente della Virginia

Sudafrica 
 Alexandria – Comune della provincia del Capo Orientale

Turchia 
 Alexandretta (Alessandretta) – Città della Provincia di Hatay, con nome originale İskenderun

Ucraina 
 Oleksandrija (anche Alexandrija) – Città dell'Oblast' di Kirovohrad, capoluogo dell'omonimo distretto
 Distretto di Oleksandrija – Distretto dell'Oblast' di Kirovohrad

Software 
 Alexandria – software Open Source del progetto GNOME per la gestione di archivi di libri

Pagine correlate 
 Alessandria (disambigua)